El término mosquerito amarillento puede referirse a:

 mosquerito amarillento, un nombre común del ave Myiophobus flavicans en Perú;

 mosquerito amarillento, un nombre común del ave Empidonax flavescens en Costa Rica y Panamá.